Чемпионат мира по ралли в классе WRC-2 или WRC-2 (, до 2013 года известный как FIA Super 2000 World Rally Championship или SWRC) — турнир, проводящийся в рамках чемпионата мира по ралли в качестве категории поддержки. В этом классе соревнуются спортивные автомобили с более значительными ограничениями в усовершенствованиях двигателя, трансмиссии и шасси, чем для автомобилей топового класса . Эти ограничения значительно уменьшают стоимость раллийного автомобиля — что в свою очередь, по идее организаторов, мотивирует больше команд и пилотов для участия в ралли, которым не по карману участие в топовом зачёте. По состоянию на 2021 год в WRC-2 стартуют заводские и частные команды на полноприводных турбированных автомобилях, омологированных согласно правилам Rally2 (ранее ).

История
Первый чемпионат состоялся в 2010 году, когда автомобили класса Super 2000 были выделены из чемпионата мира в классе Production (PWRC, с 2013 года - WRC-3) в отдельную категорию Super 2000 World Rally Championship (SWRC). Перед сезоном 2013 года чемпионат был переименован в WRC-2. В турнире могли участвовать пилоты на машинах классов , Super 2000 и N4 (все с турбодвигателями и полноприводные). В 2019 году турнир разделился на два независимых класса: собственно WRC-2, в котором принимали участие частные пилоты и команды, и WRC-2 Pro, в котором были заявлены только заводские коллективы. 

В 2020-м такое разделение продолжилось, но классы переименовали, «заводской» WRC-2 Pro стал именоваться WRC-2, а бывший класс для «частников» WRC-2 превратился в WRC-3. Экипажи должны принимать участие как минимум в семи европейских этапах, а также в одном-двух за пределами Европы (по выбору FIA). Помимо заводских коллективов стало возможно заявляться также частным командам (при этом вступительный взнос для них существенно ниже). С 2022 года планируется вступление нового технического регламента: упростится система трансмиссии и подвеска, вступит ограничение на использование не более шести коробок передач за сезон.

Модели, допущенные к участию

Автомобили класса Rally2 (R5) 

 Ford Fiesta R5 (Ford Fiesta Rally2)
 Škoda Fabia R5 (Škoda Fabia Rally2 Evo)
 Hyundai i20 R5 (Hyundai i20 N Rally2)
 Citroën C3 R5 (Citroën C3 Rally2) и Citroën DS3 R5
 Peugeot 208 T16 R5
 Volkswagen Polo GTI R5
 Proton Iriz R5

Автомобили класса S2000 (до 2016 года включительно) 
 Fiat Grande Punto Abarth S2000
 Ford Fiesta S2000
 Peugeot 207 S2000
 Škoda Fabia S2000
 Toyota Corolla S2000 и Toyota Auris S2000
 Volkswagen Polo S2000
 Opel Corsa S2000
 Proton Satria Neo S2000

Автомобили класса R4 (2013-16) 

 Mitsubishi Lancer Evolution IX и X
 Subaru Impreza STi

Чемпионы и призёры

Победители этапов

(2 победы и больше, включая WRC-2 Pro) 
Данные на 13 ноября 2022

См. также 
 WRC — чемпионат мира по ралли.
 WRC-3 — чемпионат мира по ралли в классе WRC-3.
 JWRC — чемпионат мира по ралли в классе Junior.
 IRC — международный турнир по ралли, проводившийся в 2006-2012 годах, и фактически бывший предшественником SWRC.
 ERC — Чемпионат Европы по ралли.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Результаты всех этапов чемпионата мира по ралли во всех классах на ewrc-results.com 

WRC